Anastasija Pavljučenkova e Urszula Radwańska erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Polona Hercog e Jessica Moore hanno battuto in finale 6–3, 1–6, 6–2 Isabella Holland e Sally Peers.

Teste di serie

  Elena Bogdan /  Bojana Jovanovski (quarti di finale)
  Ana Bogdan /  Ksenija Lykina (secondo turno)
  Mallory Burdette /  Melanie Oudin (primo turno)
  Elena Chernyakova /  Nikola Hofmanová (secondo turno)

  Lesley Kerkhove /  Arantxa Rus (quarti di finale) 
  Polona Hercog /  Jessica Moore (campionesse) 
  Cindy Chala /  Noppawan Lertcheewakarn (primo turno) 
  Tímea Babos /  Réka-Luca Jani (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Torneo di Wimbledon 2008